Esta é uma lista de jogadores que defenderam a Seleção Israelense de Futebol em sua história. Um total de 491 jogadores defenderam a equipe desde 1934, na estreia contra o Egito - na época, o time representava o Mandato Britânico da Palestina, que existiu até 1940 - Israel só disputaria o primeiro jogo oficial com este nome em 1948, ano de sua criação, quando enfrentou a seleção olímpica dos Estados Unidos, que venceu por 3 a 1. Entre 1956 e 1974, integrou a Confederação Asiática de Futebol, e desde 1994 é filiado à UEFA.

Yossi Benayoun, meio-campista que jogou profissionalmente entre 1997 e 2019, é o recordista em partidas disputadas por Israel (102), enquanto o ex-atacante Mordechai Spiegler, nascido na atual Rússia, balançou as redes 33 vezes entre 1963 e 1977.

Jogadores
Abaixo, os jogadores que disputaram 20 ou mais jogos pela Seleção Israelense.

Links 
 National Team - Site da Associação de Futebol de Israel

Futebol de Israel
Israel
Jogadores da Seleção